E- peut faire référence à :
 une note dans le système éducatif anglo-saxon composée de la lettre E à laquelle est ajouté le suffixe -,

e- peut faire référence à :
 électron, une particule en physique,
 un préfixe courant dans les technologies de l'information et de la communication; il fait référence au terme anglais electronic. On le retrouve, par exemple, dans e-G8, e-commerce, e-Learning,